Гусятников — русская фамилия.

Известные носители 
 Гусятников, Александр Михайлович (род. 1950) — советский и российский спортсмен-велогонщик.



См. также 
 Гусятников переулок (в 1933—1993 — Большеви́стский переулок) — улица в центре Москвы в Басманном районе.